Orejillas de liebre puede referirse a:
 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis; o
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata.